Lausigk steht für:

 Lausigk, früherer Name von Bad Lausick, Ort in Sachsen
 Lausigk (Südliches Anhalt), Ortsteil von Südliches Anhalt, Sachsen-Anhalt